Govinda  (devanāgarī: गोविन्द) – uno dei nomi, in lingua sanscrita, con cui viene appellato Kṛṣṇa (o anche Viṣṇu)
 Govinda – attore e politico indiano
 Govinda – singolo dei Kula Shaker del 1996